Сонтла има више значења:

 Сонтла (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сонтла (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику